Stellifraga är ett släkte av svampar. Stellifraga ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stellifraga